Johannes Klumpp ist der Name folgender Personen:

* Johannes Klumpp (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Johannes Klumpp (Dirigent) (* 1980), deutscher Dirigent